Muchow steht für:

 Muchow, eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Muchow ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Heinrich Muchow (1900–1981), deutscher Psychologe und Pädagoge
 Martha Muchow (1892–1933), deutsche Psychologin
 Reinhold Muchow (1905–1933), deutscher Politiker
 Rolf Muchow (* 1951), deutscher Fußballspieler und Arzt
 Rudolf Muchow (1889–1962), deutscher Maler und Zeichner des Expressionismus 
 Wolfgang Muchow (1933–2002), deutscher Maler, Zeichner und Kunsterzieher